F — sexta letra do alfabeto latino
Flúor — cujo símbolo é F
F (álbum) — de Pedro Abrunhosa e Bandemónio
F (manga) — de Noboru Rokuda
Grau Fahrenheit — escala de temperatura, cuja abreviação é °F
Distribuição F de Fisher-Snedecor — distribuição de probabilidade de Fisher-Snedecor, mais conhecida como Distribuição F

Desambiguações de letras
Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão